Kelly Lunda Mawaya est une femme politique congolaise, née le 3 juin 1971 à Kinshasa. Elle dirige l'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État (AN-PPIE), après avoir été conseillère principale du chef de l'État en charge de l'urbanisme et de l'environnement.

Biographie 

Avant sa nomination au Cabinet du Président de la République, Kelly Lunda Mawaya a été concomitamment Directrice de la Gestion immobilière de la société étatique minière Gecamines, membre de la Fédération des Entreprises du Congo et Présidente provinciale du Comité en charge des Entreprises de Construction Fec/Katanga ainsi que Simko et Kimin.

Architecte de formation, elle est la cadette d'une famille de deux enfants dont l'aînée est avocate. Elle est la fille du Docteur en Droit et professeur à la faculté de droit de l'université de Kinshasa et à l'université de Lubumbashi, monsieur Vincent de Paul Luda Bululu, qui fut également le premier Premier Ministre de la République du Zaïre après la démocratisation et de madame Pélagie Mawaya, modéliste styliste.

Formation 

Kelly Lunda Mawaya a obtenu un diplôme d'enseignement secondaire math-sciences à l'Institut de l'enfant Jésus à Bruxelles, un diplôme d'Histoire de l'art et archéologie à l'ULB, une certification en Architecture Paysagiste au CERIA à Bruxelles et un diplôme d'architecture d'intérieur au centre des Arts Décoratifs à Bruxelles.

Engagement associatif 

En dehors de ses activités politiques et professionnelles, Kelly Lunda Mawaya est également engagée dans des activités bénévoles. Elle est la présidente de la fondation Vert Toit, qui vient en aide aux enfants et qui est engagée dans la protection de l'environnement. Elle est également mécène à la fondation de lutte contre la drépanocytose.

Distinctions 
Kelly Lunda Mawaya a été nommée Coordonnatrice Point Focal de la Task-Force Présidentielle Japon.

Liens externes 

Site officiel de l'AN-PPIE
Site officiel de la fondation Vert Toit
Site officiel de la Fédération des Entreprises du Congo
Site officiel de la Présidence de la République Démocratique du Congo
Site officiel de la Primature

Références 

Femme politique congolaise (RDC)
Architecte congolais (RDC)
Femme architecte
Naissance en juin 1971